Bässkär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bässkär (norr om Grötö, Nagu), Åboland,  (3 ha)
 Bässkär (söder om Grötö, Nagu), Åboland,  (3 ha)
 Bässkär, Raseborg, Nyland,  (10 ha)
 Bässkär, Ingå, Nyland,  (1 ha)

Åland 

 Bässkär (Brändö, Åland),  (8 ha)
 Bässkär (Sottunga, Åland),  (16 ha)
 Bässkär (Kökar, Åland),  (16 ha)

Se även
Stora Bässkär
Lilla Bässkär
Bässen
Basskär
Busskär
Börsskär

Robotskapade Finlandförgreningar